Knetterende schedels (roman) - boek van Roger van de Velde
 Knetterende Schedels (film) - film gebaseerd op bovenstaand boek